Нике́я () — древний и средневековый город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник.

Город был расположен на берегу озера Аскания, а с суши ограничен высокими холмами, что создавало наилучшие условия для обороны города во время осады. Стены высотой около 10 м, вырытый перед стеной глубокий ров и около 100 крепостных башен обеспечивали надёжную оборону. Наиболее сложный и неоднозначный этап в истории Никеи, как и всей Малой Азии, пришёлся на XI—XV века, когда регион прошёл через болезненную трансформацию из греческого в турецкий, а большинство жителей полностью сменило при этом свой язык, религию и самосознание. До 1922 года сохранялась украшенная мозаиками Успенская церковь — самый значительный памятник византийского искусства в Малой Азии. В 1922 году она была уничтожена турецкими властями. На сегодняшний день средневековая стена также во многих местах разрушена. Сегодня это главная достопримечательность Изника.

История Никеи 
Название первого города на месте Никеи было Анкорэ или Геликорэ, этот город был разрушен мизийцами. Через несколько лет после смерти Александра Македонского македонский царь Антигон I Одноглазый (который контролировал Малую Азию после смерти Александра), возможно после победы над Эвменом в 316 году до н. э., восстановил город и назвал его Антигония (). Несколько бывших военачальников Александра (известных как «диадохи») объединились против Антигона, и после поражения Антигона регион перешёл под контроль фракийского военачальника Лисимаха в 301 году до н. э., который переименовал город в Никею () в честь своей жены Никеи, дочери Антипатра.

Город был построен в форме квадрата со стороной 16 стадиев; ворот у города было четыре; все улицы Никеи пересекали друг друга под прямым углом таким образом, чтобы из геометрического центра города, где был поставлен памятник, можно было видеть все ворота. Этот памятник стоял в гимнасии, разрушенном при пожаре, но восстановленном Плинием Младшим в его бытность губернатором Вифинии.

Город был построен на пересечении важных торговых путей между Галатией и Фригией и вёл успешную торговлю. Со временем значение Никеи возрастало, и сюда переехали цари Вифинии, эра которых начинается с 288 года до н. э., начиная с Зипойта, который много времени проводил в Никее.

Страбон называет в это время Никею столицей Вифинии, что подтверждают надписи на некоторых монетах, но известно, что позднее столица переехала в Никомедию (современный Измит). Эти два города в течение долгого времени оспаривали право быть столицей. Плиний Младший часто упоминает о Никее и её общественных зданиях, которые он восстанавливал, когда был губернатором Вифинии.

В Никее родились: астроном Гиппарх (около 194 года до н. э.), историк Дион Кассий (около 165 года), а также математик и астроном  (около 240 года).

Никейские монеты свидетельствуют о интересе к городу императоров, часто в городе устраивались праздники в честь богов и императоров. В течение римского периода Никея оставалась важным городом, находясь всего в 70 км от Константинополя. Когда Константинополь стал столицей Восточной Римской империи, Никея не потеряла своего значения, более того, в это время строились новые стены и укреплялись старые, в начале 300-х годов н. э. активно шло строительство общественных и культовых зданий.

Никея пострадала от землетрясений в 358, 362 и 368 годах; после последнего землетрясения город был восстановлен императором Валентом. В Средние века крепость Никеи была стратегически важна во время противостояния Византии и турок-сельджуков.

Сельджукский период 
Долгое время Никея находилась под властью Византии, но к 1078 году турки-сельджуки окружили город. Несколько раз Никея переходила из рук в руки, пока окончательно ранней весной 1081 году не перешла под контроль турок-сельджуков, которыми руководил Сулейман ибн Кутулмыш. Никея становится столицей Румского султаната. Кылыч-Арслан I стал султаном в 1092 году, после чего город получет первого тюркского граданачальника; турки начинают привозить в него своих женщин и детей.

Эти события послужили толчком к Первому крестовому походу, и по просьбе Византии крестоносцы при поддержке меньших византийских подразделений подошли к городу в 1097 году. Никея была осаждена: осада продолжалась больше месяца, после чего турки предпочли сдаться византийским войскам, не дав шанса участникам крестового похода разграбить город. Для смягчения недовольства крестоносцев византийский император Алексей I Комнин предоставил лошадей и передал часть выкупа.

Константинополь пал в 1204 году во время Четвертого крестового похода, после чего стал столицей созданной крестоносцами Латинской империи.

После падения Константинополя образовалось ещё несколько государств на территории Византии — Эпирский деспотат, Трапезундская и Никейская империи, первым императором которой стал Феодор I Ласкарис. Феодор I и его наследники расширяли территорию государства и усиливали влияние, пока в 1259 года Михаил VIII Палеолог не узурпировал трон. Он захватил Константинополь в 1261 году и возродил Византийскую империю. После этого Никея потеряла своё важное значение для Византии и вскоре стала лёгкой добычей для турок-османов.

2 марта 1331 после двухлетней осады и разгрома византийской «армии» город сдался туркам-османам и был переименован в Изник.

История Изника 
Постепенная трансформация города из греческого в турецкий имела долгую и сложную предысторию. Византийская Никея первый раз пала в 1071 году, после того как выигранная турками-сельджуками битва при Манцикерте открыла им ворота в Малую Азию. Именно тогда город впервые стал центром мусульманского султаната, хотя сопротивление местного греко-христианского населения, в особенности военных поселенцев акритов, было ещё велико. Так совместные действия византийцев и крестоносцев на начальном этапе привели к освобождению города и прибрежных регионов от турок к 1097 году. И даже после предательства крестоносцев и Венеции, разграбивших Константинополь в 1204 году, Никея сумела собрать необходимые силы, чтобы оказать отпор как рыцарям с Запада, так и туркам с Востока. Город стал центром нового греческого государства, получившего название Никейская империя, которое вело активную политику реставрации Византии. При этом ненависть к крестоносцам, захватившим столицу бывшей империи, затмила трезвый взгляд на более опасных и реальных противников — турок, с которыми греки поначалу начали открыто сотрудничать. Турецкие наёмники заселяли всё большие регионы Малой Азии и, в конце концов, незаметно окружили город.

В 1261 году Никея утратила столичный статус, так как был возвращен сам Константинополь. А всего через четыре года 23 февраля 1265 года население города охватил страх перед вторжением монголов. Паника была необоснованной, так как монголы всегда были союзниками византийцев в борьбе с турками. Тем не менее, большая часть состоятельных горожан предпочла переехать считавшуюся более безопасной европейскую часть империи: в тот же Константинополь и Фракию. Постоянный отток христианского населения в Европу еще больше подорвал способность города сопротивляться.

В начале XIV века греческие жители Никеи уже жили в постоянном страхе блокады города. В 1328 году, через два года после падения Пруссы, в самой Никее внезапно начали распространяться слухи о надвигающейся турецкой осаде, которые скорее всего (как и в подобных случаях до этого) распространяли турецкие шпионы. Город вновь охватила паника: люди начали выбрасываться из окон и городских стен и даже поджигать себя. Константинопольский патриарх направил в город послание проявлять больше мужества. Тем не менее, жители окончательно потеряли веру, в городе воцарилась атмосфера отчаяния и безнадёжности. Турецкая угроза начала восприниматься как неминуемый рок.

2 марта 1331 годa после трехлетней блокады город перешел под контроль Османской империи. После захвата города турками-османами он вошел в ядро молодого и агрессивного Османского государства. Ибн-Баттута посетил Никею в октябре 1331 года, через семь месяцев после османского завоевания. Город показался ему запущенным и обезлюдевшим. Многие общественные здания были разрушены, а строительные материалы были использованы для мечетей и других зданий, часть храмов была переделана в мечети. Гражданского населения он не обнаружил: практически везде ему попадались только военные на службе султана. В 1333 году, через два года после падения Никеи, император Андроник выкупил книги, реликвии и прочую сохранившуюся церковную утварь и перевез её из Никеи в Константинополь. Падение Никеи поставило Андроника в крайне уязвимое положение: он вынужден был начать платить османам дань для сохранения Скутари, Никомедии, Гераклии и Пег. Но отсрочка оказалась лишь временной: в 1337 году турки измором взяли и Никомедию.

Константинопольский патриарх был шокирован, когда узнал, что уже через 7 лет, в 1338 году, большинство некогда деморализованных греческих жителей вернувшихся в город уже приняли ислам и неплохо говорили по-турецки. Его письма к оставшимся жителям с призывами придерживаться христианской веры так и не были услышаны. В 1331—1365 годах (до падения другого греческого города — Адрианополя (Эдирне) — город является столицей турок-османов.

После падения Константинополя в 1453 город потерял своё значение, но впоследствии (в XVII в.) стал главным центром производства посуды (известный как İznik Çini — в переводе с турецкого языка Изницкий Китай, китайский фарфор был любимой посудой султанов). Плиткой из Изника декорированы многие мечети Стамбула. Со временем производство переместилось в Стамбул, а Изник стал небольшим сельскохозяйственным центром, чему способствовало отсутствие железнодорожного сообщения.

Сегодня в Изнике традиционно ещё производится посуда, но центр местного производства находится в городе Кютахья.

Никея в истории христианства 
Во время правления римского императора Константина, в 325 г. в Никее прошел первый Вселенский Собор в истории христианства. На Соборе был принят Символ веры, утверждающий догмат Троицы и лёгший в основу ортодоксального христианства, и была осуждена арианская ересь. Также на Соборе было определено время празднования Пасхи.

Эта концепция Троицы была дополнена и расширена на втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 г. (см. Никео-Цареградский Символ веры).

Церковь Святой Софии была построена Юстинианом I в центре города в VI веке (как уменьшенная копия Айя София в Константинополе), и именно в ней в 787 г. был проведён Второй Никейский собор, на котором обсуждалась проблема иконоборчества.

Изник остается номинальным епископством Римско-католической церкви, место свободно со смерти его последнего епископа в 1976 г.

Руины крепости 

Древние стены с башнями и воротами относительно хорошо сохранились. Толщина стен от 5 до 7 м, высота — от 10 до 13 м. Стены сделаны из больших плит римского периода и камней квадратного сечения, скрепленных цементом. В город можно было попасть через 4 больших и 2 малых ворот. В некоторых местах можно увидеть колонны, другие архитектурные фрагменты, остатки древних зданий. Стены Никеи напоминают стены Константинополя, построенные в IV в. н. э. На некоторых башнях можно увидеть греческие надписи.

Внутри греческих укреплений находятся руины мечетей, бань, греческих храмов и церквей, других зданий.

Вне городских стен видны остатки акведука.

В северо-западной части города два длинных мола образовывали гавань, но сейчас озеро отступило, и в этой части города находится заболоченная равнина.

См. также 

 Осада Никеи
 Никейская империя
 Первый Никейский собор
 Второй Никейский собор
 Никейская митрополия

Примечания

Литература 
 

Археологические объекты в Турции
Города Византии
Города Вифинии
Изник